«Искушение» (рабочее название — «Натурщица») — российский полнометражный художественный фильм-драма режиссёра Сергея Ашкенази, выпущенный кинокомпанией Пирамида в 2007 году (премьера в России прошла 16 августа ).

Сюжет 

Фильм снят по повести Сергея Ашкенази «Натурщица». Андрей (Иван Стебунов) приезжает в другой город к родному отцу Игорю Васильевичу (Сергей Маковецкий) на похороны своего единокровного брата Саши (Илья Иосифов), с которым он виделся лишь однажды. Андрею рассказывают, что с Сашей произошёл несчастный случай — он упал с крыши своего дома. У Андрея появляются сомнения, что смерть Саши была случайной, поскольку зафиксированное правоохранительными органами место падения находилось заметно дальше от дома. Андрей хочет разобраться в смерти брата. Он узнаёт, что Саша погиб сразу после ссоры со своей девушкой Женей (Екатерина Федулова). В эту ночь Саша узнал, что Женя изменяет ему с его родным отцом — художником Игорем Васильевичем, у которого Женя работала натурщицей. У Андрея есть подозрения, что именно Женя столкнула Сашу с крыши...

В ролях

Ссылки 

 
 Фильм на Рускино
 Фильм на сайте кинокомпании Пирамида

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2007 года